Fickler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Fickler (1874–1935), Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Harpener Bergbau AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikats
 Georg Fickler (* 1937), deutscher Politiker (CSU)
 Heinrich Fickler (1872–), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ingrid Fickler (* 1940), deutsche Politikerin
 Jakob Fickler (1909–1980), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Baptist Fickler (1533–1610), deutscher erzbischöflicher Pronototar in Salzburg und Hofrat in München
 Johann Christoph Fickler (1570–1607), deutscher Jurist und Hofrat 
 Joseph Fickler (1808–1865), badischer Revolutionär
 Karl Alois Fickler (1809–1871), deutscher Pädagoge, Philologe und Historiker